Solms kan syfta på:

 Solms (adelssläkt) – en tysk adelsätt
 Solms-laubachia – ett släkte av korsblommiga växter
 Solms, Hessen – en kommun i Tyskland